Meng est un patronyme chinois.

 Meng Haoran (689 ou 691–740), écrivain chinois ;
 Meng Hongwei, homme politique chinois ;
 Meng Huo, roi du Nanman ;
 Kith Meng, homme d'affaires cambodgien ;
 Meng Tian, général et architecte militaire chinois ;
 Meng You, prince des tribus nanman.

Voir aussi 
 Meng Jiangnü, légende chinoise
 MEng, abréviation de Master of Engineering, un grade universitaire en ingénierie, en particulier au Royaume-Uni et en Amérique du Nord.

Homonymie de patronyme